

Toponymie 
Vĩnh Long est une ville du sud du Việt Nam;
le nom d'une province du sud du Việt Nam;

Batailles 
 Prise de Vĩnh Long le  par les Français, sous le commandement de l’amiral Bonard pendant la Campagne de Cochinchine
 Prise de Vĩnh Long  le   , les Français, sous le commandement du général Leclerc, reprirent la ville au Viet Minh.

Autres 
 le nom d'un navire-hôpital français Vinh Long  ayant brulé puis coulé en mer de Marmara le . La catastrophe fit treize victimes , dont deux femmes et quatre enfants.  
 le nom d'un dragueur de mines Vinh-Long